Kolī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kalleh Qūzī, ort, Östazarbaijan, 
 Kolī (ort i Iran), Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar